JGV est un sigle qui peut désigner :
 Jeune Garde de Villefranche, un club créé en 1912 à Villefranche-sur-Saône (Rhône) dont la principale activité est la gymnastique masculine ;
 , une revue scientifique à but non lucratif, évaluée par des pairs qui couvre la recherche sur les virus animaux, les virus d'insectes, les virus végétaux, les virus fongiques, les virus procaryotes et les agents des encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles.